Fools Rush In (1997), Amerikaanse film.
 Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread), lied uit 1940.
 Fools Rush In (album), album van Born Crain.
 Fools Rush In (Born Crain), single van dit album.
 Fools Rush In (boek) (2005) (Nederlandse vertaling: Toen de engelen vertrokken) van Bill Carter over de oorlog in voormalig Joegoslavië.